2 miejscowości w Polsce: 
 Koziczyn – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Cybinka 
 Koziczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Regimin